

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hamy“ beginnt.

Hamy 



 Hamy, Ernest (1842–1908), französischer Anthropologe und Ethnologe
 Hamy, Paul (* 1982), französisch-US-amerikanischer Filmschauspieler